Live in Berlin – album di Kevin Coyne del 1981
 Live in Berlin – album dei Litfiba del 1984
 Elvis in the Rhineland/Live in Berlin 1988 – album degli MDC del 1988
 Double Live in Berlin – album dei Rich Kids on LSD del 1988
 The Wall - Live in Berlin – album di Roger Waters del 1990
 Live in Berlin, Volume One – album dei Lounge Lizards del 1992
 Live in Berlin, Volume Two – album dei Lounge Lizards del 1993
 Kastelruther Spatzen live in Berlin – album dei Kastelruther Spatzen del 1996
 Live in Berlin – album degli Embryo del 1998
 Live in Berlin – album di Rozz Williams del 2000
 Acoustic Trio Live in Berlin – album di Willy DeVille del 2002
 La Ultima / Live in Berlin – DVD dei Böhse Onkelz del 2005
 Cantus Buranus Live in Berlin – album dei Corvus Corax del 2006
 Live in Berlin – album di Ludovico Einaudi del 2008
 Depeche Mode Live in Berlin – album e DVD dei Depeche Mode del 2014
 Live in Berlin – album di Gregory Porter del 2016
 Live in Berlin (2019) – album dei Dream Theater del 2022